Tadić est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :
 Boris Tadić (1958-), homme politique serbe
 Dušan Tadić (1988-), footballeur serbe
 Duško Tadić (1955-), criminel de guerre serbe de Bosnie
 Josip Tadić (1987-), footballeur croate
 Ljuba Tadić (1929-), acteur serbe
 Ljubomir Tadić (1925-), juriste, philosophe et homme politique serbe
 Miroslav Tadić (1959-), guitariste classique serbe
 Nevenka Tadić (1926-), psychiatre serbe
 Ognjen Tadić (1974-), homme politique bosnien